8G (8-осный, с кремниевыми (полупроводниковыми) выпрямителями ()) — восьмиосный электровоз переменного тока, выпускавшийся с 1987 по конец 1990 года советским заводом НЭВЗ и эксплуатирующийся на китайских железных дорогах.

История

Конструкция 
8G состоит из двух четырёхосных секций. По конструкции он во многом копирует советский электровоз ВЛ80С, но по требованию заказчика был внесён ряд изменений. В результате перепроектированию подверглись большинство деталей.

Примечания

Ссылки 
 

8G
8G
8G
Электровозы НЭВЗ